Palau de les Belles Arts, edifici de Barcelona construït amb motiu de l'exposició universal de 1888 fou enderrocat el 1942 
 Palau de Belles Arts (Mèxic), centre de cultura de màxima representació a Mèxic
 Palau d'Exposicions de Belles Arts, edifici efímer construït al centre de Barcelona entre 1868 i 1874